Спероне Сперони дельи Альваротти (; Падуя, 1500—1588) — итальянский гуманист, учёный и драматург эпохи Ренессанса. Был одной из главных фигур падуанской литературной академии Accademia degli Infiammati.

Был сыном Бернардино Сперони дельи Альваротти и Лучии Контарини. В 1518 году он окончил Университет Падуи и вступил в гильдию художников и врачей (Sacro Collegio). Он читал в Падуи лекции по философии, прервав это занятие ради того, чтобы учиться в Болонье у Пьетро Помпонацци, но после смерти последнего вернулся в Падую.

Его литературная карьера началась с публикации «Диалогов» (Венеция, 1542). Между 1560 и 1564 г. он живет в Риме, где становится близким другом Аннибале Каро и участвует во встречах Accademia delle Notti Vaticane. Затем он возвращается в Падую, где продолжает свои литературные занятия. Скончался там же в 1588 году.

Произведения 
 Dialogo della retorica (1542) — о риторике
 Dialogo delle dignità delle donne (1542) — о правах женщин
 Dialogo d'amore (1537, опубл. 1542) — о любви
 Dialogo delle lingue — о чрезмерном предпочтении латыни
 Canace (1546), трагедия в стихах
 Apologia (1550), аналогично
 Discorso su Dante — о Данте
 Discorso su l'Eneide — о «Энеиде»
 Discorso sul Orlando Furioso — о «Неистовом Роланде»
 Dialogo della istoria — о истории

Примечания 

Писатели Италии
Родившиеся в Падуе
Умершие в Падуе
Писатели XVI века
Драматурги XVI века